Kiersztanowo [] ist ein polnischer Ortsname:
 Kiersztanowo (Grunwald), Ort im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Groß Kirsteinsdorf, Kreis Osterode, Ostpreußen
 Kiersztanowo (Jeziorany), Ort im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Kirschdorf, Kreis Allenstein, Ostpreußen
 Kiersztanowo (Mrągowo), Ort im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938: Kerstinowen, 1938 bis 1945: Kersten, Kreis Sensburg, Ostpreußen